Гудар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гудар-Хаваламбре. Занимает площадь  км². Население — 84 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Sierra de Gúdar
 Ficha de la población
 Foro de Gúdar

Муниципалитеты Теруэля